Twee gemeentes in Frankrijk
Pommerieux (Mayenne)
Pommérieux (Moselle)